Penyandingan (Bengkunat Belimbing), een plaats in Indonesië
Penyandingan (Semendo Darat Laut), een plaats in Indonesië
Penyandingan (Tulung Selapan), een plaats in Indonesië
Penyandingan (Kaur Tengah), een plaats in Indonesië
Penyandingan (Teluk Gelam), een plaats in Indonesië
Penyandingan (Tanjung Agung), een plaats in Indonesië
Penyandingan (Sosoh Buay Rayap), een plaats in Indonesië
Penyandingan (Sirah Pulau Padang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing